Izvoru se poate referi la următoarele locuri din România:
 Izvoru, o localitate din județul Argeș;
 Izvoru, o localitate din comuna Cozieni, județul Buzău;
 Izvoru, o localitate din comuna Tisău, județul Buzău;
 Izvoru, o localitate din comuna Gogoșari, județul Giurgiu;
 Izvoru, o localitate din comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu;
 Izvoru, o localitate din județul Neamț;
 Izvoru, o localitate din județul Olt;
 Izvoru, o localitate din județul Prahova;
 Izvoru, o localitate din județul Vâlcea;

Vezi și 
 Izvoare
 Izvoarele